«Двойни́к» () — американский драматический телесериал с Сарой Мишель Геллар в главной роли.

Изначально сериал снимался по заказу телеканала CBS, однако из-за того что шоу не вписывалось в массу криминальных сериалов канала, в конечном счете канал отдал шоу своему сестринскому каналу The CW. 13 мая 2011 года было объявлено что канал заказал съемки первых 13 серий. Премьера сериала состоялась 13 сентября 2011 года, сразу же после первой серии четвёртого сезона сериала «90210». 12 октября 2011 года The CW продлил сериал до полного сезона, состоящего из 22 серий. 11 мая 2012 года The CW закрыл сериал после одного сезона из-за низких рейтингов.

Сюжет 
Сара Мишель Геллар в роли двух сестер-близнецов: Бриджит Келли и Шиван Мартин. Бриджит, по стечению обстоятельств, стала невольным свидетелем убийства и бежит, убийца — влиятельный мафиози. Её находит ФБР и уговаривают дать показания, в последний момент она снова сбегает, приезжает к богатой сестре Шиван. Во время катания на лодке Шиван совершает самоубийство, и Бриджит выдает себя за неё. Принимая это решение, она и не догадывалась, какие секреты из жизни Шиван перед ней откроются: о браке, о лучшей подруге Джемме, о муже Джеммы Генри… А в пентхаусе при покушении на жизнь Шиван, Бриджит начинает осознавать, что под своим настоящим именем будет в большей безопасности, чем дальше притворяясь сестрой и живя её жизнью.

В ролях

Основной состав 
 Сара Мишель Геллар — Бриджит Келли / Шиван Мартин
 Кристоффер Полаха — Генри Батлер
 Йоан Гриффит — Эндрю Мартин
 Нестор Карбонель — Виктор Мачадо
 Майк Колтер — Малкольм Ховард

Второстепенный состав 
 Зои Дойч — Джульет Мартин

Эпизоды

Приём критиков 
Шоу получило смешанные отзывы от критиков с начальным счетом 58 из 100 от Metacritic. В июне 2011 года пилотная серия стала лауреатом «Critics' Choice Television Awards'».

Рейтинги 
Пилотный эпизод привлек 2,84 млн зрителей и демо в категории 18-49 составило 1,2. Второй эпизод упал до 1,84 млн в зрителях и 0,9 в демо, а четвёртый — до 1,50 млн и 0,6 в демо.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Фильмы о близнецах
Телесериалы США, запущенные в 2011 году
Неонуар
Программы телеканала The CW
Драматические телесериалы США
Телесериалы Warner Bros. Television
Телесериалы CBS Paramount Television
Мыльные оперы США
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Нью-Йорке
Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы на английском языке
Телесериалы ABC Studios
Телесериалы США, завершённые в 2012 году